Paul Jones peut désigner :
 Paul Jones (1901-1968), un producteur de cinéma américain ;
 Paul Jones (1942-), un chanteur britannique, ancien membre du groupe Manfred Mann et héros du film Privilege ;
 Paul Jones (1946-2005), un chanteur de blues ;
  (1963-), un artiste américain de mixed martial arts ;
 Paul Jones (1966-), un boxeur britannique ;
  (1967-), un footballeur international gallois ;
 Paul R. Jones, un collectionneur d'art américain ;
 Paul Jones, un catcheur américain.

Voir aussi